Borzysław ist der Name vierer polnischer Ortschaften
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Borzysław (Grodzisk Wielkopolski)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Borzysław (Kępice) (deutsche Bezeichnung: Burzlaff)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Borzysław (Kamień Pomorski) (deutsche Bezeichnung: Emilienhof)
 Borzysław (Tychowo) (deutsche Bezeichnung: Burzlaff)

Siehe auch:
 Boryslaw
 Borislaw (Begriffsklärung)
 Bořislav
 Borislav